Great Wall steht für:

 Great Wall Airlines, Rufzeichen einer ehemaligen chinesischen Frachtfluggesellschaft
 Great Wall Motor, ein chinesischer Autohersteller
 Great Wall of Ulidia, eine Erdwerkslinie in Irland
 Hercules–Corona Borealis Great Wall, eine hypothetische kosmische Superstruktur
 Sloan Great Wall, ein Galaxienhaufen
 BOSS Great Wall, ein Filament im Universum

Siehe auch:
 The Great Wall, chinesisch-amerikanischer Spielfilm von Zhang Yimou aus dem Jahr 2016
 Große Mauer
 Chinesische Mauer